Indonesië
 Tulungagung (regentschap), een regentschap van de provincie Oost-Java
 Tulungagung (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Tulungagung (Kertasemaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Tulungagung (Malo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Station Tulungagung, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java